Jméno a příjmení Rudolf Zukal má více nositelů:

 Rudolf Zukal (ekonom) (1927–2004) – český a československý ekonom, signatář Charty 77, po sametové revoluci poslanec FS za OF
 Rudolf Zukal (fotograf) (1935–2010) – český fotograf